P20 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 20, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament